IQFoil  — официальное название спортивного снаряда c подводным крылом для участия в соревнованиях мужчин и женщин по парусному спорту.

Представляет собой плавучую доску с треугольным парусом на мачте и подводным крылом. Руль отсутствует, управление доской осуществляется за счёт наклона и поворота мачты относительно крепления её к корпусу.
Выход на крыло возможен при скорости ветра от 5 до 35 узлов. Оптимальные массы спортсменов находятся в диапазонах 65...85 килограмм для мужчин и 55...70 килограмм для женщин.

Введена в программу Летних Олимпийских игр 2024 вместо доски RS:X.

Чемпионат России в классе IQFoil состоялся в конце сентября 2021 года в Сочи.

Техника безопасности 
 Для занятий  необходимы спасательный жилет, повышающий плавучесть спортсмена при падении его в воду и защитный шлем.
 Для уменьшения нагрузки на руки используется трапеция, которую спортсмен надевает на себя. Трапеция крюками прикрепляется к гику. Зачастую трапеция несёт функцию спасательного жилета.

Примечания

Литература

Ссылки 
 iQFoil Международный официальный сайт класса
 iQFoil Официальный сайт класса в России
 Микросайт iQFoil на официальном сайте Международной федерации парусного спорта
 Сайт официального поставщика
 Официальный поставщик оборудования в России

Парусная доска
Парусные яхты на подводных крыльях